Stampeders de Calgary peut faire référence à :
 les Stampeders de Calgary, équipe de football canadien de la Ligue canadienne de football ;
 les Stampeders de Calgary, ancienne équipe de hockey sur glace de la Western Hockey League.